Luis Alberto Acuña hace referencia a:

 Luis Alberto Acuña Tapias (1904-1994), pintor colombiano.
 Luis Alberto Acuña Gatillon (1927-2005), escritor chileno.